William Smellie ist der Name folgender Personen:

* William Smellie (Mediziner) (1697–1763), schottischer Mediziner und Geburtshelfer
 William Smellie (Enzyklopädist) (1740–1795), schottischer Enzyklopädist und Naturforscher